Traitement de Choc est la soixante-dixième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Stephen Desberg. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Univers

Synopsis 
C'est à Londres que revient M. Choc assisté de Fleur de Jade sur la scène du crime. L'inspecteur Fixshusset fait appel à Tif et Tondu pour démêler l'affaire Ungerer, un savant disparu ayant travaillé pour le Ministère de la Défense dont la dernière invention est une arme extraordinaire accélérant de 75 fois le métabolisme des individus au niveau des électrons de ses cellules permettant de vivre dans un monde figé simplement détectable par un déplacement d'air chaud et des taches floues. Une rançon est exigée dont le versement se fera sur Tower Bridge, M. Choc évitera encore une fois le piège tendu par la police. Les gangsters réunis par M. Choc vont mettre la ville à sac grâce à l'arme du professeur Ungerer. Le butin chargé dans un avion de la Main Blanche ne s'envolera jamais, les complices sont arrêtés grâce à l'intervention énergique de Tif et Tondu. Reste une énigme : les corps de Monsieur Choc et de Fleur de Jade ne seront pas retrouvés...

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes  
 
  
  

Album de bande dessinée sorti en 1984
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1984